Heineccius ist der Familienname folgender Personen:

 Benno von Heineccius (1830–1911), deutscher Generalmajor
 Georg von Heineccius (1840–1907), deutscher Generalmajor
 Jens Heineccius (* 1966), deutscher Fußballspieler

 Konstanz von Heineccius (1859–1936), deutscher General der Artillerie
 Richard von Heineccius (1881–1943), deutscher Generalleutnant